Cuthred (ook Cuthrid, Cuðred, Cuþred, Cuþræd geschreven) is een Angelsaksische (Oudengelse) mannelijke voornaam. De naam is een samenstelling van de elementen Cuth- ("kundig, zeker, uitstekend, vriendelijk, bekend, vertrouwd, verwant") en -red/-ræd ("raad, wijsheid, geluk, help, macht).
 Cuthred Cwichelming, onderkoning van Wessex (648–661)
 Cuthred van Wessex, koning van Wessex (740-756)
 Cuthred van Kent, broer van koning Coenwulf van Mercia en (onder)koning van Kent (798-807)